Kirk aus dem Schottischen stammendes Wort (Bedeutung: Kirche) bezeichnet:

 Kirk (Name), Vorname und Familienname
 USS Kirk (FF-1087), Fregatte der Knox-Klasse

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kirk (Alabama), Ort im Pickens County, Alabama
 Kirk (Colorado), gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Yuma County, Colorado
 Kirk (Kentucky), Ort im Breckinridge County, Kentucky
 Kirk (Minnesota), Ort im St. Louis County, Minnesota
 Kirk (Missouri), Ort im Dunklin County, Missouri
 Kirk (New York), Ort im Chenango County, New York
 Kirk (Oregon), gemeindefreies Gebiet im Klamath County, Oregon
 Kirk (South Dakota), Ort im Lawrence County, Sout Dakota
 Kirk (Tennessee), Ort im Fayette County, Tennessee
 Kirk (Texas), Ort im Limestone County, Texas
 Kirk (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Mingo County, West Virginia

Kirk ist Namensbestandteil von:
 Cpt. Kirk &., Musikgruppe der Hamburger Schule
 Kirk-Dikdik, die kleinste Antilope Afrikas
 Kirk-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Kirk Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Kirk Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Circ
 Holy Kirk
 Old Kirk
 The Kirk